Le comté de Middlesex est, avant tout, un ancien comté traditionnel du Royaume-Uni situé en Angleterre, qui a également formé un comté administratif de 1889 à 1965, et dont la majeure partie, depuis, est incorporée dans le grand Londres. Voir l'article Middlesex.

Cinq comtés d'Amérique du Nord portent le nom de comté de Middlesex () :
au Canada :
le comté de Middlesex, situé dans la province de l'Ontario ;
aux États-Unis :
le comté de Middlesex, situé dans l'État du Connecticut ;
le comté de Middlesex, situé dans le Commonwealth du Massachusetts ;
le comté de Middlesex, situé dans l'État du New Jersey ;
le comté de Middlesex, situé dans le Commonwealth de Virginie.

Voir aussi 
 Comté du Middlesex, situé au centre de la Jamaïque.
 : localités du nom de Middlesex.